Louis Côté (1890-1943), homme politique ontarien.
Louis Côté (19?-), compositeur de musique québécois.